Сагредо — фамилия. Известные носители:
 Сагредо (род) — патрицианская семья Венеции. Среди её представителей:
 Сагредо, Николо — 105-й венецианский дож, дипломат
 Сагредо, Джованни — итальянский историк, сенатор, посол
 Сагредо, Джерардо (Герард Венгерский) — католический святой, просветитель Венгрии, мученик